Radějovice può riferirsi a diversi toponimi della Repubblica Ceca:
Radějovice, comune del distretto di Praha-východ, in Boemia Centrale
Radějovice, comune del distretto di Strakonice, in Boemia Meridionale